O Grande Prêmio de Indianápolis de 2008 foi a décima quarta etapa da Temporada de MotoGP de 2008. Aconteceu entre os dias 12 e 14 de setembro de 2008 no Indianapolis Motor Speedway. A etapa da categoria 250cc foi cancelada devido ao mau tempo causado pelo furacão Ike.

Classificação Final

Classificação da 125cc 

GPs de MotoGP de 2008
2008
Desporto nos Estados Unidos em 2008